Джулио Париджи (; 6 апреля 1571, Флоренция — 13 июля 1635, Флоренция) — итальянский ландшафтный архитектор, проектировщик, декоратор, театральный художник. Работал при дворе семьи Медичи во Флоренции, Великое герцогство Тосканское.

Семья тосканских архитекторов Париджи 
Во Флоренции XVI—XVII веков работалo несколько представителей семьи архитекторов Париджи. Альфонсо ди Санти Париджи Первый, или Старший (? — 1590), был родом из Прато. При дворе великих герцогов Тосканы он был учеником и помощником Бартоломео Амманати. После смерти Джорджо Вазари в 1574 году продолжил строительство здания Уффици во Флоренции. Он также был занят на строительстве зданий «Братства Милосердия» (Archiconfraternità di Misericordia), посвящённого помощи раненым и больным (1575—1578), и монастыря Святой Троицы (Santa Trinita).

Наиболее известен Джулио Париджи, сын Париджи Старшего и Алессандры ди Берто Фьяммери. Джулио был учеником придворного архитектора Бернардо Буонталенти, после смерти которого в 1608 году стал руководить оформлением придворных празднеств и постановкой спектаклей при дворе великих герцогов во Флоренции. В 1594 году он был зачислен во флорентийскую Академию рисунка как «живописец»; с 1597 года числился художником при дворе Медичи. Его сын Альфонсо Париджи Младший стал известным архитектором и гравёром, работал вместе с отцом и продолжил его дело после его смерти.

Творчество Джулио Париджи 
Джулио Париджи был разносторонним человеком: математиком, инженером, гравёром, проектировщиком мебели и ювелирных изделий, преподавателем флорентийской Академии, где он читал лекции по геометрии Евклида, преподавал механику, перспективу, гражданскую и военную архитектуру. Он писал фрески, рисовал пейзажи и театральные декорации. Коллеги и соперники считали его самым известным сценографом Италии.

Париджи руководил перестройкой виллы дель Поджио Империале близ Флоренции (1620—1622; ныне Институт Сантиссима-Аннунциата). По его проектам были возведены Больничный приют (Ospedale dei Medicanti, 1621), церковь Сан-Феличе (1634—1635) и фасад Палаццо делла Крочетта (Palazzo della Crocetta) для Марии Магдалины Медичи на площади Сантиссима Аннунциата (ныне Национальный археологический музей Флоренции). Париджи оформил лестницу в Палаццо Джанни-Луккесини-Веньи (Palazzo Gianni-Lucchesini-Vegni 1624). Он построил во Флоренции Лоджию дель Грано (Loggia del Grano; «Мучной склад», 1619), став, таким образом, одним из архитекторов, которые использовали архитектурный тип флорентийской лоджии для складских и торговых целей. Правда, до него это сделали Джованни Баттиста дель Тассо в Меркато Нуово (1547) и Джорджо Вазари в Меркато Веккьо (1567).

Под руководством Париджи были устроены, а затем расширены Сады Боболи, а также осуществлены перестройки в Палаццо Питти (1631—1633). Вместе с сыном Альфонсо он работал над созданием амфитеатра в садах Боболи (1630—1634). Париджи устраивал сценические представления в сложнейших декорациях с различными эффектами пиротехники и сценических машин. Свои фантазии он сохранял в гравюрах. В этой работе он успешно сотрудничал с французским гравёром Жаком Калло. Пейзажи, нарисованные и награвированные Джулио Париджи, позволяют проследить его влияние на творчество Жака Калло. Столь многообразная деятельность характерна для художественной жизни Флоренции периода барокко и маньеризма.

Среди художников, посещавших его занятия в Академии, были: его сыновья Альфонсо, архитектор, инженер, сценограф и гравёр, и Андреа, инженер, ландшафтный архитектор; Антонио Кантагаллина, знаток перспективы, и его брат Джован Франческо, ландшафтный архитектор и мастер фортификационных сооружений. Среди других мастеров, испытавших влияние Париджи, — рисовальщик и гравёр Эрколе Баццикалува, Джованни да Сан-Джованни, «его ученик в перспективе и архитектуре», а также, некоторое время, Стефано делла Белла, Баччо дель Бьянко и Агостино Тасси. Влияние Париджи испытали молодые аристократы, которые также посещали Академию: члены семьи великого герцога, а также Оттавио Пикколомини, герцог Амальфи, маркиз Алессандро даль Борро и многие другие.
В 1634 году Джулио начал возведение собственной капеллы в церкви Сан-Феличе, в которой он был похоронен на следующий год.

Галерея

Примечания 

Архитекторы Флоренции
Художники-педагоги